Teso (volk) of Iteso; een volk in Oeganda en Kenia
Teso (district); een district in de Keniaanse provincie Magharibi

Zie ook
Koninklijke N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming; de exploitant van de veerboot tussen Den Helder en 't Horntje op Texel